Pasman puede hacer referencia a:

Pasman, localidad de la Argentina;
Pašman, isla croata en el mar Adriático;
Toti Pasman, periodista deportivo argentino.